Томас Буффель (нід. Thomas Buffel, нар. 19 лютого 1981, Осткамп) — бельгійський футболіст, що грав на позиції півзахисника, зокрема за «Феєнорд», «Генк».
 Операція «Буффель» — відступ військ Вермахту з Ржевського виступу.